Presidente de la Unión Europea es una denominación sin soporte legal en los Tratados de la Unión Europea que sin embargo se emplea con frecuencia para referirse a:
 el Presidente del Consejo Europeo, el más alto dirigente de la UE, que preside la institución de este mismo nombre, el Consejo Europeo;
 el Presidente de la Unión Europea como combinación idónea, y constitucionalmente posible pero inexplorada, de las responsabilidades de presidente del Consejo Europeo y de presidente de la Comisión en una misma persona.